Joe Perry (gitarist) (1950), een Amerikaanse gitarist en componist van de rockband Aerosmith
Joe Perry (snookerspeler) (1974), een Britse snookerspeler